Drangsal steht für:

 Leid
 Drangsal (Musiker)

Siehe auch: